Калигула — римский император.
 «Калигула» — пьеса Альбера Камю.
 «Калигула» — фильм Тинто Брасса.
 Калигула (лат. Caligula) — род бабочек из семейства Павлиноглазки.
 Калигула — герой книги Николая Носова «Незнайка в Солнечном городе», хулиган-ветрогон.